Дари:

 Дари — один из двух государственных языков Афганистана, ранее считался диалектом персидского языка.
 Дари — диалект центральноиранского языка.

Иранские языки